Litany je četvrti studijski album poljskog thrash/death metal-sastava Vader objavljen 20. ožujka 2000. godine.

Popis pjesama

Osoblje 
Vader
 Shambo - bas-gitara
 Peter - vokali, gitara, bas-gitara
 Mauser - gitara
 Doc - bubnjevi

Izvori 

Albumi iz 2000.
Albumi sastava Vader